Gotcha steht für:

 Paintball, siehe Paintball #Begrifflichkeit und Entwicklung zum Sport
 Atari Gotcha, ein Arcade-Spiel aus dem Jahr 1973
 die alte Schreibung für Gökcay, den türkischen Namen des Sewansees
 Gotcha (Programmierung)

Siehe auch:
 Gotcha!